Andrzejówka peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Andrzejówka, village du powiat de Biłgoraj, dans la voïvodie de Lublin
 Andrzejówka, village du powiat de Hrubieszów, dans la voïvodie de Lublin
 Andrzejówka, village de la voïvodie de Łódź
 Andrzejówka, village de la voïvodie de Mazovie
 Andrzejówka, village de la voïvodie de Petite-Pologne